Йозеф Штраус (, 20 августа 1827, Вена — 22 июля 1870, Вена) — австрийский композитор, скрипач, дирижёр и инженер. Один из трёх сыновей известного композитора Иоганна Штрауса (старшего).

Жизнь и творчество 
Йозеф родился 20 августа 1827 года в Вене. Йозеф был вторым ребенком в семье. Всего в семье было пятеро детей. Его отец, Иоганн Штраус-старший, практически не занимался воспитанием своих детей, так как постоянно гастролировал по Европе. Но, единственное, за чем он очень строго следил и того же требовал от своей жены Анны, это, чтобы дети не сочиняли музыку и не учились играть на скрипке. Но старший брат Иоганн, несмотря на запреты отца, тайком учился играть на скрипке и пристрастил к этому и Йозефа.

Йозеф не собирался становиться музыкантом, он учился в Венском политехническом институте. Получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца, на семейном совете в 1853 году было решено, что, так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями в Вене и сочинительством, то Йозеф должен подменять брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. С тех пор на афишах писали просто «Штраус» и публика не знала, кого из братьев она будет слушать.

Йозеф был тоже очень талантливым скрипачом и дирижёром. Он писал вальсы, по стилю похожие на те, что сочинял брат Иоганн. Йозеф был романтик, поэт, он любил уединение и страдал приступами меланхолии.

Когда брат Иоганн стал пропадать по полгода в России, ему пришлось очень много работать и, так как он был очень слабого здоровья, то в конце концов переутомился и его заменил третий брат Эдуард.

Когда интерес к России у Иоганна пропал, он стал туда отправлять с оркестром Йозефа. В одну из таких поездок в Россию музыканты оркестра по дороге взбунтовались и Йозефу пришлось быстро набрать новых. На репетиции в Варшаве оркестр сбился с ритма, и с Йозефом случился обморок. Он упал с эстрады в зал и получил сильнейшее сотрясение мозга. Его едва довезли до Вены, где он и умер.

Каждый год в Европе проходит  «Штраус-фестивале» посвящённый творчеству Штраусов. Испания, Италия, Австрия, Португалия, Франция, Германия — наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами и ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижёров 19 века — Штраусов.

Труды 
Написал много вальсов, среди которых:
 «Dorfschwalben aus Osterreich» («Деревенские ласточки из Австрии»)
 «Безумие»
 «Моя жизнь — это радость и любовь»
 «Акварели»
 «Полька-пиццикато»
 «Динамиды»

Ссылки 
 [az-libr.ru/Persons/000/Src/0001/e6ad0adf.shtml Штраус Йозеф ]
 Мультимедийная энциклопедия
 «Сказки венского...»

Литература 
 
 Майлер Ф., И. Штраус. Москва, 1980 год.

См. также 

 Иоганн Штраус (старший)
 Иоганн Штраус (младший)
 Эдуард Штраус

Ссылки 

Выпускники Венского технического университета
Перезахороненные